Das Medibank International Sydney 2009 war die 117. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Sydney. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 11. bis zum 16. Januar 2009 statt.
 
Titelverteidigerin im Einzel war Justine Henin und im Doppel Zi Yan und Jie Zheng.

Im Einzel gewann Jelena Dementjewa gegen Dinara Safina mit 6:3, 2:6, 6:1 und im Doppel Hsieh Su-wei / Shuai Peng gegen Nathalie Dechy / Casey Dellacqua mit 6:0, 6:1.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Sydney